Vykonavatel může být:
 soudní vykonavatel
 vykonavatel soudního exekutora
 vykonavatel závěti